El término celda puede referirse a:

Habitaciones
 Celda, lugar seguro donde se encierra a los presos.
Celda, aposento de los conventos y monasterios.

Energía
 Celda primaria, elemento más simple en electroquímica.
Celda electroquímica, dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas.
Celda de concentración es una celda electroquímica que tiene dos semiceldas
 Celda de combustible biológica, dispositivo en el cual la energía química de un compuesto es convertida a energía eléctrica mediante la acción bacteriana.
 Celda Solar Graetzel, método para producir electricidad mediante un principio foto-electro-químico.
Celda de carga es un transductor que es utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica.

Otros
 Celda, en informática, Es un circuito electrónico que almacena un  bit de información binaria.
 Celda, en geometría, objeto tridimensional que es parte de otro objeto de mayor número de dimensiones.
 Celda, lugar donde se pueden introducir los datos en las hojas de cálculo.
 Celda unidad, porción simple y repetitiva de la estructura cristalina.
 Las celdillas construidas por las abejas obreras en las colmenas.
 Red de celdas, formada por celdas de radio.
 Celda Contemporánea, espacio de exposiciones artísticas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Celda 211 es una película española, dirigida por Daniel Monzón en 2009.
 En meteorología, las celdas de convección asociadas a tormentas, que pueden llegar a ser superceldas si se reúnen determinadas condiciones.
 El nombre común de la planta Rumex acetosa.